Otón el Malvado (c. 1330 - Hardegsen, 13 de diciembre de 1394) fue un miembro de la Casa de Welf. Fue Duque de Brunswick-Luneburgo y a partir de 1367 Duque en el Principado de Gotinga.

Biografía 
Su padre era Ernesto I (1305-1367), quien asumió el poder en el Principado de Gotinga en 1345. Después de varios años de corregencia en 1367, Otón asumió el gobierno en este pequeño y económicamente débil principado. Otón residió al principio en la ciudad de Gotinga, donde también organizó varios torneos de justas. Con el tiempo, sin embargo, tuvo numerosas disputas con los ciudadanos de la misma.

Los contemporáneos de Otón lo llamaron der Quade, que es bajo alemán para "el malvado". Recibió este apodo por una serie casi ininterrumpida de disputas en las que estuvo envuelto. Otón ha sido descrito como un prominente representante de los antiguos caballeros. A menudo se alió con nobles caballeros para luchar contra otros príncipes o contra las ciudades, cuyo poder floreciente no veía bien. Durante estos choques, Otón cambió de bando a menudo y a veces, se metía en varias disputas simeltáneas.

Desde 1367 en adelante, reclamó el Landgraviato de Hesse en herencia. Trató de reforzar su pretensión con una alianza militar con caballeros en la Liga de la Estrella. Al mismo tiempo, luchó en la Guerra de Sucesión de Luneburgo. Al principio, lo hizo al lado de Magnus II contra la Casa de Ascania. Pudo asegurar el reinado de Brunswick entre 1374 y 1381. En último término, fracasó tanto con Hesse como con Brunswick y tuvo que retirarse a cambio de una compensación financiera.

En 1387, trató de imponer su influencia en la ciudad de Gotinga, pero tuvo poco éxito. En abril, los ciudadanos asaltaron el castillo ducal dentro de las murallas de la ciudad, pero Otón devastó poblaciones y granjas en la región. En julio, los ciudadanos al mando del capitán Moritz von Uslar lo derrotaron en una batalla a campo abierto entre Rosdorf y Grone. En agosto, Otón fue obligado a reconocer la libertad de las posesiones de Gotinga en la zona.

Después de ser expulsado de Gotinga, Otón tuvo que residir en Hardegsen, donde había adquirido el Castillo de Hardeg en 1379 de los Señores de Rosdorf. Para entonces había sido excomulgado, por lo que fue enterrado en terreno no santificado al norte de la iglesia del monasterio de Wiebrechtshausen en Northeim. Póstumamente fue liberado de la excomunión. Después de eso, se erigió una tumba sobre su lugar de enterramiento y se construyó una capilla a su alrededor junto a la iglesia.

El veredicto final sobre Otón I es negativo, debido a que sobrestimó sus poderes y lo dejó débil cuando luchó en varios frentes a la vez. Dejó un fuerte deuda y un país políticamente desorganizado a su único hijo, Otón II.

Matrimonio e hijos 
En 1379, contrajo matrimonio con Margarita (c. 1364 - 18 de julio de 1442), hija del Duque Guillermo VII de Jülich-Berg. Tuvieron un hijo: Otón II, quien lo sucedió. Su hija Isabel contrajo matrimonio con el Duque Erico I de Brunswick-Grubenhagen.

Ancestros

Referencias 
 
 Dietrich Denecke, Helga-Maria Kühn (eds.): Göttingen. Geschichte einer Universitätsstadt, vol. 1, Göttingen, 1987, .
 Paul Ehrenpfordt: Otto der Quade, Herzog von Braunschweig zu Göttingen (1367–1394), Geibel, Hannover, 1913.
 Edgar Kalthof: Geschichte des südniedersächsischen Fürstentums Göttingen und des Landes Calenberg im Fürstentum Calenberg 1285–1584, Verlag Otto Zander, Herzberg (Harz)-Pöhlde, 1982, .
 Joachim Lehrmann: Raubritter zwischen Heide, Harz und Weser, Lehrte 2007, .

Enlaces externos 
 The House of Guelph

Príncipes de Gotinga
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)